Éric Chelle (né en 1977), joueur de football franco-malien ;
 Ludovic Chelle (né en 1983), joueur de basket-ball français.

Chelles est aussi une commune française de Seine-et-Marne en Île-de-France, située  à l'est de Paris.

Homonymie de patronyme